Power Snooker 2011 − druga edycja nierankingowego, zaproszeniowego turnieju snookerowego – Power Snooker Masters, która odbyła się w dniach 19 – 20 listopada 2011 w Trafford Centre w Manchesterze. W finale turnieju Martin Gould pokonał Ronnie’ego O’Sullivana 286-258.

Nagrody 
 Miejsce 1: £ 100 000
 Miejsce 2: £ 25 000

Wyniki turnieju

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2011 w sporcie